Бакалы — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Бакалы — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Бакалы — аул в Жуалынском районе Жамбылской области.

Россия 
 Бакалы — село в Бакалинском районе Башкортостана.
 Бакалы — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
Бакалы — деревня в Бавлинском районе Татарстана.
Бакалы (см. Красноармейка) — бывший посёлок, ныне часть города Альметьевск в Татарстане.

Украина 
 Бакалы () — село в Белоцерковском районе Киевской области.

См. также 
 Бакал (значения)
 Бакала
 Баккал